Banck ist der Name von

 Carl Banck (1809–1889), deutscher Komponist, Musiker und Musikschriftsteller
 Geeske Banck (* 1981), deutsche Beachvolleyball- und Volleyballspielerin
 Heinrich Ludwig Banck (* 1826), Magdeburger Bankier und Kaufmann
 Otto Alexander Banck (1824–1916), deutscher Dichter und Schriftsteller

Siehe auch:
 Mount Banck
 Bank (Begriffsklärung)